Nagy Fermat-tétel (1995 előtt nagy Fermat-sejtés), mely szerint 2-nél nagyobb egész  esetén nincs olyan pozitív egész ,  és , hogy az  egyenlőség igaz lenne
Kis Fermat-tétel, mely szerint ap-1 ≡ 1 (mod p), minden p prím és a egész esetén
Fermat-tétel (analízis), a valós függvény szélsőértékének szükséges feltételéről
Fermat-elv (optika), avagy „a legrövidebb idő elve”.